Jméno a příjmení Tomáš Holý má více nositelů:

Tomáš Holý (1968–1990) – český dětský herec
Tomáš Holý (fotbalista) (* 1991) – český fotbalista